Jawara ist der Familienname folgender Personen:

 Aisha Jawara, gambische Schriftstellerin
 Alhagie Jawara, gambischer Politiker
 Augusta Jawara (1924–1981), gambische Frauenrechtlerin und Politikerin
 Chilel Jawara (* 1952), gambische First Lady
 Dawda Jawara (1924–2019), von 1970 bis 1994 der erste Präsident von Gambia
 Dawda Kawsu Jawara, gambischer Unternehmer und Politiker
 Fatim Jawara (1997–2016), gambische Fußballnationalspielerin
 Fatoumatta K. Jawara (* 1983), gambische Politikerin
 Sainey Jawara, gambischer Politiker
 Tulai Jawara Ceesay, gambische Juristin

Siehe auch:

 Kabinett Jawara